NGC 4870 (другое обозначение — PGC 44569) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4870
Гончие Псы (созвездие)